Sundevall ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jakob Sundevall (1801–1875), schwedischer Zoologe
 Fredrik Emil Sundevall (1811–1881), schwedischer Anatom
 Henrik Ludvig Sundevall (1814–1884), schwedischer Marineoffizier

Siehe auch:
 Sundvall